L’expression feu à éclats peut désigner :
 un avertisseur spécial de véhicule (gyrophare) ;
 un type de feu maritime.